Miejscowości w USA:
 Briar Creek – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Briar Creek (ang. Briar Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia